Добровський Іван Олександрович (2002-2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Йосиф Добровський (1753—1829) — чеський славіст, вважається першим визначним слов'янським філологом, який заклав основи наукової славістики.
 Добровський Лейба-Іцик Йосифович (1910—1969) — учасник національно-визвольного руху ОУН і УПА.

 40440 Добровський — астероїд головного поясу.
 Добровський район — район на сході Липецької області Росії.

Див. також 
 Домбровський